Brauneck steht für:

 Brauneck (1555 m), Berg in den Bayerischen Voralpen bei Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Burg Brauneck und Wohnplatz Brauneck (Creglingen) bei Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Brauneck (Harsdorf), Ortsteil der Gemeinde Harsdorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Hohenlohe-Brauneck, eine 1390 erloschene Linie des fränkischen Hochadels Hohenlohe
 Brauneck, veralteter Name der Stadt Bruneck im Pustertal, Südtirol, Italien

Personen:
 Anne-Eva Brauneck (1910–2007), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Hermann Brauneck (1894–1942), deutscher Chirurg und SA-Führer
 Manfred Brauneck (* 1934), deutscher Literatur- und Theaterwissenschaftler
 Otto Brauneck (1896–1917), deutscher Jagdflieger
 Der von Brauneck, mittelalterlicher Autor